Termenul "Densitate" se poate referi la:

Densitate, mărime fizică derivată definită prin raportul dintre masa și volumul unui corp
Densitate de curent, raportul dintre intensitatea curentului electric care trece prin conductor și secțiunea sa transversală 
Densitatea populației, numărul de locuitori care revin (în medie) pe o unitate de suprafață
Densitatea rețelei hidrografice